Болгарский (Болгарская) — фамилия. Известные носители:

 Болгарский, Борис Владимирович (1892—1980) ― советский математик-методист, доктор педагогических наук, профессор.
 Болгарский, Василий Иванович (1771—1848) — государственный деятель Российской империи, Вятский гражданский губернатор, сенатор, действительный тайный советник.
 Болгарская, Гульсум Мусеевна (1891—1968) — татарская актриса, Народная артистка Татарской АССР, Заслуженная артистка РСФСР.
Болгарский — упразднённый хутор, в Тарумовском районе Дагестана.

См. также 
 Авраамий Болгарский (ум. 1229) — русский православный святой, мученик, владимирский чудотворец.
 Болгарский язык